Юрчи́шин Володи́мир:

 Юрчишин Володимир Васильович (1925) — український економіст-аграрник, доктор економічних наук, академік УААН.
 Юрчишин Володимир Іванович (1935) — український графік, лауреат Шевченківської премії (1990).
 Юрчишин Володимир Федорович (1961) — український футболіст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок